Museu d'Art de Filadèlfia (del seu nom en anglès Philadelphia Museum of Art), museu ubicat a Filadèlfia, als Estats Units
 Programa Mundial d'Aliments, divisió de l'ONU encarregada d'aconseguir aliments amb l'objectiu d'erradicar la fam
 Photo Marketing Association, associació organitzadora de la fira anual de tecnologia fotogràfica de Las Vegas (Estats Units)
 País menys desenvolupat (del seu nom en francès Pays les Moins Avancés), categoria de països amb baix índex de desenvolupament humà, creada per les Nacions Unides
 Pressurized Mating Adapters, dispositiu d'interconnexió de naus espacials i mòduls, usat per l'Estació Espacial Internacional
 Parametoxiamfetamina, droga sintètica de la família de les fenetilamines
 Aptituds mentals primàries (del seu nom en anglès Primary Mental Abilities), tipus de test utilitzat en avaluació intel·lectual
 Atròfia muscular progressiva (del seu nom en anglès Progressive Muscular Atrophy), malaltia neurològica que produeix dificultats en els moviments de les extremitats